Schrenz steht für:

einen Ortsteil der Stadt Zörbig in Sachsen-Anhalt, siehe Schrenz (Zörbig)
einen Teil des Bucheinbandes, siehe Schrenz (Buchherstellung)
minderwertiges Papier